De Plesiosauroidea (/ˈpliːsiəsɔːr/; Grieks: πλησιος plēsios 'nabij, dicht bij' en σαυρος sauros 'lizard') zijn een superfamilie van uitgestorven in zee levende carnivore reptielen. De groep wordt ingedeeld in verschillende families, waarvan de meeste een lange nek hadden. Één groep, de Polycotylidae, had een korte nek. Een ander belangrijk kenmerk van Plesiosauroidea is dat de voorflippers langer zijn dan de achterflippers. Bij de Pliosauroidea is dit juist andersom. Plesiosauroïden zijn bekend uit het Jura en Krijt. Na hun ontdekking werd gezegd dat sommige plesiosauroïden leken op een slang door het pantser van een schildpad, hoewel ze geen pantser hadden.

Plesiosaurodea verschenen in het Vroeg-Jura (Laat-Sinemurien) en bloeiden tot het uitsterven van K-PG, aan het einde van het Krijt. De oudste bevestigde plesiosauroïde is Plesiosaurus zelf, omdat onlangs alle jongere taxa pliosauroïden bleken te zijn. Hoewel het diapside reptielen uit het Mesozoïcum waren die gelijktijdig met de dinosauriërs leefden, behoorden ze niet tot het laatste. Gevonden gastrolieten worden vaak geassocieerd met plesiosauriës.

Geschiedenis van ontdekking 
De eerste complete plesiosauroïde skeletten werden gevonden in Engeland door Mary Anning, in het begin van de 19e eeuw, en behoorden tot de eerste fossiele gewervelde dieren die door de wetenschap werden beschreven. Plesiosauroïde resten werden gevonden in 1844 door de Schotse geoloog Hugh Miller in de rotsen van de Great Estuarine Group (toen bekend als 'Series') van West-Schotland. Er zijn vele anderen gevonden, sommigen van hen vrijwel compleet en nieuwe ontdekkingen worden vaak gedaan. Een van de beste exemplaren werd in 2002 aan de kust van Somerset (Engeland) gevonden door iemand die uit de kust viste. Dit exemplaar, het Collard-exemplaar benoemd naar de vinder, was in 2007 te zien in het Taunton Museum. Een ander, minder compleet, skelet werd ook gevonden in 2002, in de kliffen van Filey, Yorkshire, Engeland, door een amateurpaleontoloog. Het bewaarde skelet wordt weergegeven in het Rotunda Museum in Scarborough.

Beschrijving 
Plesiosauroïden hadden een breed lichaam en een korte staart. Ze behielden hun voorouderlijke twee paren ledematen, die zich ontwikkelden tot grote flippers.

Door tanden is vastgesteld dat verschillende zeebewonende reptielen, waaronder plesiosauroïden, een warmbloedig metabolisme hadden vergelijkbaar met dat van zoogdieren. Ze konden endotherme warmte genereren om te overleven in koudere habitats.

Evolutie 
Plesiosauroïden evolueerden uit eerdere, vergelijkbare vormen zoals pistosauriërs. Er zijn een aantal families van plesiosauroïden, die hetzelfde algemene uiterlijk behouden en worden onderscheiden door verschillende specifieke details. Deze omvatten de plesiosauridae, niet-gespecialiseerde types die beperkt zijn tot het Vroeg-Jura; Cryptoclididae (bijvoorbeeld Cryptoclidus), met een middellange nek en enigszins gedrongen bouw; Elasmosauridae met zeer lange, flexibele nek en kleine hoofden en de Cimoliasauridae, een slecht bekende groep kleine uit het Krijt stammende vormen. Volgens traditionele classificaties hebben alle plesiosauroïden een kleine kop en lange nek, maar in recente classificaties is een Krijt-groep met korte hals en grote kop, de Polycotylidae, opgenomen onder de Plesiosauroidea, in plaats van onder de traditionele Pliosauroidea. De grootte van verschillende plesiosauriërs varieerde aanzienlijk, met een geschatte lengte van Trinacromerum, die drie meter lang was en Mauisaurus tot twintig meter.

Gedrag 
In tegenstelling tot hun pliosauroïde neven, waren plesiosauroïden (met uitzondering van de Polycotylidae) waarschijnlijk trage zwemmers. Het is waarschijnlijk dat ze langzaam onder het oppervlak van het water zwommen, met behulp van hun lange flexibele nek om hun hoofd in positie te brengen om onvoorzichtige vissen of cephalopoden te grijpen. Hun vier-flipper-zwemaanpassing kan hen uitzonderlijke wendbaarheid hebben gegeven, zodat ze hun lichaam snel konden roteren als een hulpmiddel om prooien te vangen.

In tegenstelling tot veel reconstructies van plesiosauroïden, zou het onmogelijk voor ze zijn geweest om hun hoofd en lange nek boven het oppervlak te tillen, in de 'zwaanachtige' pose die vaak wordt getoond. Zelfs als ze hun nek in die mate hadden kunnen buigen (wat ze niet konden), zou de zwaartekracht hun lichaam naar voren hebben getipt en het grootste deel van de zware nek in het water hebben gehouden.

Op 12 augustus 2011 beschreven onderzoekers uit de Verenigde Staten een fossiel van een zwangere plesiosauriër, gevonden op een boerderij in Kansas in 1987. De plesiosauroïde Polycotylus latippinus bevestigde dat deze roofzuchtige mariene reptielen het leven schonken aan enkele, grote, levende nakomelingen - in tegenstelling tot andere voortplanting van mariene reptielen, waarbij doorgaans een groot aantal kleine baby's betrokken zijn. Vóór deze studie werden plesiosauriërs soms afgebeeld terwijl ze uit het water kropen om eieren te leggen op de manier van zeeschildpadden, maar experts hadden lang vermoed dat hun anatomie niet geschikt was voor voortbeweging op het land. De volwassen plesiosauriër meet vier meter lang en de juveniel is anderhalve meter lang.

Taxonomie
Plesiosauroidea
Plesiopterys
?Thalassiodracon
Familie Plesiosauridae
Attenborosaurus
Hydrorion
?Leurospondylus
Microcleidus
Occitanosaurus
Plesiosaurus
Seeleyosaurus
 Euplesiosauria
?Eretmosaurus
?Sthenarosaurus
Familie Cryptoclididae
?Colymbosaurus
Cryptoclidus
Muraenosaurus
Pantosaurus
Vinialesaurus
 Tricleidia
Familie Tricleididae
Tricleidus
Familie Elasmosauridae
?Aphrosaurus
Callawayasaurus
Elasmosaurus
?Fresnosaurus
?Futabasaurus
?Goniosaurus
?Hydralamosaurus
?Hydrotherosaurus
Libonectes
?Mauisaurus
?Morenosaurus
?Ogmodirus
?Orophosaurus
?Piptomerus
Styxosaurus
?Terminonator
?Thalassomedon
?Tuarangisaurus
?Woolungasaurus
Familie Cimoliasauridae
Cimoliasaurus
?Kimmerosaurus
Scanisaurus
Familie Aristonectidae
Aristonectes
?Tatenectus
 Leptocleidia
?Familie Leptocleididae
Brancasaurus
Kaiwhekea
Leptocleidus
Nichollssaura
Thililua
Umoonasaurus
Familie Polycotylidae
Ceraumasaurus
Dolichorhynchops
Edgarosaurus
Eopolycotylus
Georgiasaurus
Manemergus
Pahasapasaurus
Palmulasaurus
?Plesiopleurodon
Polycotylus
Procotylus
Sulcusuchus
Trinacromerum

Een stamboom van de Plesiosauria van Druckenmiller & Russell uit 2008, waarin de plaats, fytogenie en taxonomie van de Plesiosauroidea te zien zijn. De plaats van de Thalassiodracon is erg onzeker.

Plesiosauria